Cernat se poate referi la:

 Cernat, Covasna, reședința comunei cu același nume
 Cernat, Dolj
 Cernat, nume de familie

Vezi și 
 Râul Cernat (dezambiguizare)
 Cerna (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești